A 2014-es Super Formula szezon a 28. szezonja volt a legmagasabb szintű japán formula sorozatnak, illetve a második Super Formula név alatt. A szezon április 13-án kezdődött és november 9-én fejeződött be.

Ez volt az első szezon, hogy a Dallara SF14-es vázzal versenyeztek a régi Swift SF09 helyett.

Csapatok és pilóták

Versenynaptár 
2013. november 8-án hozták nyilvánosságra a szezon menetrendét, minden verseny Japánban zajlik.

A bajnokság állása
Pontozás

Jegyzetek

Források 
 A Super Formula honlapja

Super Formula
Autóversenyzés Japánban